Лиз Легран (; 4 сентября 1976, Булонь-сюр-Мер, Франция) — французская спортсменка, борец вольного стиля, бронзовая призёрка олимпийских игр 2004 года в весовой категории до 63 кг.

Карьера 
В 1996 году стала бронзовой призёркой Чемпионата мира в весовой категории до 70 кг.

На олимпийских играх 2004 года в полуфинале уступила японке Каори Итё. В борьбе за бронзу победила гречанку Ставрюлю Зигуру.

Примечания 

Борцы Франции
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионки Европы по женской борьбе
Чемпионки мира по женской борьбе